Список женщин — членов РАН содержит женщин, которые являются действительными членами (академиками) или членами-корреспондентами Российской академии наук. Список включает только ныне живущих членов РАН, а также не включает иностранных членов. Информация обновлена по состоянию на 3 марта 2023 года.

Статистика 
Хотя в российской науке около 40 % женщин среди учёных против менее чем 30 % по миру в целом, только 9 % членов Российской академии наук являются женщинами против 12 % в среднем по национальным академиям наук.

В целом на более высоких ступенях научной карьеры доля женщин уменьшается — 48 % аспирантов, 45 % кандидатов наук, работающих в государственном секторе, 28 % докторов наук, 11,4 % членов-корреспондентов и 5,9 % действительных членов РАН. С точки зрения гендерных исследований это явление называется стеклянный потолок.

История 
Российская академия наук была основана как Петербургская академия наук в 1724 году, однако долгое время среди её действительных членов не было женщин. Исключением был период с 1783 по 1794 год, когда по указу Екатерины II Екатерина Романовна Дашкова была назначена директором академии (при формальном президенте К. Г. Разумовском).

Первой женщиной — членом-корреспондентом Петербургской АН стала Софья Васильевна Ковалевская, избранная в 1889 году.

Первой женщиной — действительным членом АН СССР стала Лина Соломоновна Штерн, избранная в 1939 году.

Первой женщиной — вице-президентом РАН стала Талия Ярулловна Хабриева, избранная в 2013 году.

Среди президентов и главных учёных секретарей РАН женщин не было, хотя Е. Р. Дашкова являлась директором в тот период, когда РАН называлась Петербургской академией наук.

На 2003 год женщинами были 2,0 % действительных членов (9 из 456) и 3,4 % членов-корреспондентов (23 из 683).

На 2009 год женщинами были 1,8 % действительных членов (9 из 504) и 4,0 % членов-корреспондентов (30 из 758).

На 3 марта 2023 года женщинами являются 5,92 % действительных членов (51 из 862) и 11,48 % членов-корреспондентов (128 из 1115).

Действительные члены

Члены-корреспонденты

Примечания

Ссылки 
Списки на сайте РАН:
 Действительные члены: нынешние и все с 1724 года
 Члены-корреспонденты: нынешние и все с 1724 года

РАН
РАН